Joop (voornaam), een  mannelijke voornaam
 Joop.nl, Nederlandstalige opiniewebsite

Zie ook
 Jop